Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2006 года — 65-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала

1/32 финала

Матч за право играть в 1/16 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2006
 Первая лига Латвии по футболу 2006
 Вторая лига Латвии по футболу 2006

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

2006
Футбол в Латвии в 2006 году